Прем'єр-ліга 2020—2021 () — 29-й розіграш англійської Прем'єр-ліги, заснованої 1992 року. Титул здобув «Манчестер Сіті».

Зміни порівняно з попереднім сезоном

Стадіони

Персоналії

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Асистенти

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи(H) – Вдома(A) – Гості

Щомісячні нагороди

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Прем'єр-ліги 
 Офіційний сайт Футбольної Асоціації 
 soccerway.com 

2021
Англія
Англія